Als Brätel werden folgende Speisen und Zubereitungsformen bezeichnet:
 Rostbrätel, Thüringer Rostbrätel in der Kurzform
 Bräteln, Freizeitvergnügen der Schweizer und Thüringer, bei dem Fleisch (und Gemüse) über einer offenen Feuerstelle gebrätelt wird. Das Bratgut an sich wird dabei auch als Brätel bezeichnet. Es wird aber auch als Synonym für Grillen verwendet.

Familienname:
 Ulrich Brätel (* wahrscheinlich um 1490; † 1544 oder 1545), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Bretel